|-
| 23601 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23602 - ||  || 23 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23603 - ||  || 21 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 23604 - || 1996 AL || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23605 - || 1996 AP || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23606 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23607 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23608 Alpiapuane ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 23609 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23610 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23611 - ||  || 27 ianuarie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 23612 Ramzel ||  || 22 ianuarie 1996 || Socorro || 
|-
| 23613 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23614 - || 1996 FX || 18 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 23615 ||  || 28 martie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23616 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23617 Duna ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23618 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23619 - ||  || 12 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23620 - ||  || 11 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23621 - || 1996 PA || 5 august 1996 || Siding Spring || 
|-
| 23622 - ||  || 12 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 23623 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23624 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 23625 Gelfond || 1996 WX || 19 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 23626 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23627 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23628 Ichimura ||  || 8 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 23629 - || 1996 YR || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23630 - ||  || 30 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 23631 - || 1997 AG || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23632 - || 1997 AQ || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23633 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23634 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23635 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23636 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23637 ||  || 4 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 23638 Nagano ||  || 6 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 23639 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23640 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23641 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23642 - ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 23643 - ||  || 12 ianuarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 23644 Yamaneko ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 23645 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23646 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23647 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23648 Kolář || 1997 CB || 1 februarie 1997 ||  || 
|-
| 23649 Tohoku ||  || 1 februarie 1997 ||  || 
|-
| 23650 - ||  || 7 februarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 23651 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23652 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23653 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23654 - ||  || 13 februarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 23655 - ||  || 14 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23656 - ||  || 14 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23657 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 23658 ||  || 6 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 23659 - || 1997 EH || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23660 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23661 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23662 - ||  || 3 martie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 23663 Kalou ||  || 10 martie 1997 ||  || 
|-
| 23664 - ||  || 5 martie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 23665 - ||  || 12 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23666 - ||  || 30 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23667 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23668 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23669 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23670 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23671 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23672 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23673 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23674 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23675 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23676 - ||  || 4 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 23677 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23678 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23679 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23680 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23681 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23682 - ||  || 7 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23683 - ||  || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23684 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23685 Toaldo || 1997 JV || 1 mai 1997 ||  || 
|-
| 23686 Songyuan ||  || 8 mai 1997 ||  || 
|-
| 23687 - ||  || 8 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23688 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23689 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23690 ||  || 9 mai 1997 ||  || 
|-
| 23691 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23692 || 1997 KA || 20 mai 1997 ||  || 
|-
| 23693 - ||  || 30 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23694 - ||  || 29 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23695 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23696 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 23697 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23698 ||  || 4 iulie 1997 ||  || 
|-
| 23699 Paulgordan ||  || 8 iulie 1997 ||  || 
|-
| 23700 - || 1997 OZ || 25 iulie 1997 ||  || , 
|-